trap (żegluga)
 trap (sport)
 trap (geologia)
 TRAP () – zespół odwróconej perfuzji tętniczej
 trap (muzyka) – podgatunek muzyki (hip-hop)